Чемпионат мира по крикету 1983 — третий розыгрыш чемпионата мира по крикету (версия ODI), прошедший в Великобритании. Победителем турнира в первый раз стала сборная Индии, обыгравшая в финале вест-индцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шри-Ланка

Стадионы

Основной раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 Статистика

Крикет
Чемпионаты мира в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1983 году
Июнь 1983 года
1983 год в крикете